

Notas gerais
 Em 1976, a Allied Artists lançou um total de 6 filmes.

Filmes do ano

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes da França de 1976